Modular Common Spacecraft Bus (MCSB) — космическая платформа общего назначения, предназначенная для быстрого и дешёвого создания космических аппаратов. MCSB имеет модульное устройство, что должно позволить создавать аппараты с различной полезной нагрузкой.

Обычно космические миссии предполагают создание уникального аппарата стоимостью в сотни миллионов долларов, но инновационная платформа MCSB позволит НАСА осуществлять больше миссий за меньшие деньги. Используя модульную платформу НАСА более не придётся «изобретать велосипед» для каждой миссии, что снизит их стоимость за счёт результатов предыдущих НИОКР. Космические аппараты, стоимостью примерно в десять раз меньшей обычных беспилотных миссий, будут способны осуществлять посадку на Луну, работать на орбите Земли и осуществлять сближения с астероидами. Было нелегко убедить руководство НАСА в проекте, однако высокопоставленный чиновник НАСА был достаточно впечатлён полётными тестами, чтобы включить проект в лунную миссию Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE) стоимостью 80 миллионов долларов.

Программы 
 Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE), задание на орбите Луны; запуск — 6 сентября 2013 года;
 MoonEx-1 lander — аппарат, разрабатываемый в рамках коммерческой лунной программы Moon Express, участник Google Lunar X PRIZE;

Ссылки 

Спутниковые платформы